IB, Ib o ib puede referirse a:

Ib (mitología), una de las partes espirituales más importantes del ser humano, según la mitología egipcia.
Ib (videojuego), desarrollado por kouri para Microsoft Windows.
IB, código IATA de la aerolínea Iberia.
Bachillerato Internacional, conjunto de programas educativos.
InfiniBand, bus de comunicaciones serie de alta velocidad, baja latencia y de baja sobrecarga de CPU.
Ibidem, usado en textos para dirigir al lector a la referencia anterior.

Siglas